Лайонел Джек Дамблтон (1905 — 25 сентября 1976) — новозеландский энтомолог. Родился в небольшом городке Хэмпден. Был основателем Новозеландского энтомологического общества. Одним из его наиболее значимых открытий стало обнаружение рода примитивных ручейникоподобных молей, который он описал как  и который затем был повышен до подотряда Aglossata, члены которого признаны вторыми по примитивности из ныне существующих молей.

В 1998 году в честь учёного был назван род тонкопрядов Dumbletonius. В Окленде HortResearch владеет зданием, названным также в его честь.

Ссылки 
 Dumbleton, L.F. (1952). A new genus of seed-infesting micropterygid moths. Pacific Science, 6: 17-29.
Энтомологи Новой Зеландии